Aspasía Mánou (Tatoi, 4 de septiembre de 1896-Lido de Venecia, 7 de agosto de 1972) fue la esposa de Alejandro I, rey de los helenos y tío carnal de la Reina Sofía de España. Hija primogénita del coronel Pétros Mánou —caballerizo mayor del rey Constantino I de Grecia—  y de su primera esposa María Argyropoulos, una de las mejores familias de la nobleza helena y descendiente de antiguos príncipes reinantes en Valaquia.

Matrimonio e hija 

Aspasia y Alejandro I de Grecia contrajeron matrimonio secreto el 17 de noviembre de 1919 en casa de Chrestos Zalokostas, en Atenas, una vez que los novios lograron convencer al archimandrita Zacharitas. La ceremonia fue muy sencilla. Este matrimonio morganático no era aceptado por Constantino I y Sofía de Prusia, reina de Grecia, que estaban exiliados en Suiza junto con el resto de sus hijos. Por otro lado, el primer ministro Eleftherios Venizelos decidió que la unión se mantuviera en secreto con el pretexto de que la noticia no interfiriera en las inminentes elecciones, cuando la verdad era que no estaba dispuesto conceder a Aspasia el estatus de Reina de los Helenos.

Cuando el matrimonio se hizo público, se desencadenó un escándalo en la corte y la vida política griega. Se intentaron calmar los ánimos alejándolos de Atenas, por lo que la pareja real emprendió un viaje a París, por separado, visitando más tarde, en Suiza, a la exiliada familia real, de la que recibieron un sinfín de reproches. 

A la vuelta a Atenas, Aspasia continuaba siendo denominada por todos como “la señorita Manos” pero aun así la pareja se instaló en el palacio de Tatoi, decididos a vivir su amor mientras esperaban el nacimiento de su primer hijo. 

En septiembre de 1920, durante su estancia en Tatoi, el perro alsaciano del rey, que se llamaba Fritz, fue atacado por un mono doméstico propiedad del administrador de los viñedos reales. Cuando intentó separarlos, el mono mordió a Alejandro en la pantorrilla. En poco tiempo, las heridas causaron una infección generalizada, que desencadenó una septicemia fulminante, muriendo el 25 de octubre. El gobierno griego sólo permitió la entrada de la anciana reina Olga, viuda de Jorge I, para que el joven rey no muriese sin nadie de su familia al lado, aunque su nieto llegó un día después de muerto. 

El 26 de marzo de 1921, la casa real griega anunció que “la señora Manos” había dado a luz una niña a la que se le pondría el nombre de Alejandra en recuerdo de su padre. 

En junio de 1922, tras un proceso legal, el matrimonio de Aspasia y Alejandro fue reconocido póstumamente. Como consecuencia de ello, la pequeña Alejandra recibió el título de princesa Alejandra de Grecia y Dinamarca con el tratamiento de alteza real. 

El 10 de septiembre de 1922, el rey Jorge II de Grecia hizo de la señora Manos – viuda de un rey y madre de su única hija – SAR la princesa Alexander de Grecia y Dinamarca.

Viudez y exilio
Cuando cae la monarquía helena en 1924, Aspasia y su hija serán los únicos miembros de la familia real que no marchan al exilio. En 1927 la princesa Aspasia decide establecerse en Inglaterra para educar allí a su hija. 

En 1941, tras la invasión alemana de Grecia, Aspasia y su hija se exilian junto con el resto de la familia real a El Cairo (Reino de Egipto), Ciudad del Cabo (Unión Sudafricana) y Londres (Reino Unido).

En 1944 Alejandra, princesa de Grecia contrae matrimonio con Pedro II, rey de Yugoslavia.

En 1946, tras esta boda, Aspasia se instala en una villa de la isla veneciana de la Giudecca, donde residirá hasta su muerte en 1972. Dio a esta villa el nombre de Jardín del Edén y se la había adquirido a una tía del primer ministro británico Anthony Eden. Tenía 3,6 hectáreas de jardín. Sus visitas a Grecia se hacen cada vez menos frecuentes, ya que se sentía desplazada por la familia real, con quien al parecer no tenía buenas relaciones.

Últimos años de vida 
En el invierno de 1959 tuvo que instalarse en un hotel de Venecia, pues no tenía dinero para pagar la calefacción de su villa. Hubo de vender muebles y objetos de valor.

El 7 de agosto de 1972 murió en el Ospedale Al Mare de Lido de Venecia. Fue enterrada en la sección griega-ortodoxa del cementerio de la isla de San Michele. Sus restos fueron trasladados al parque del palacio de Tatoi tras la muerte de su hija en 1993, siendo enterrados junto al rey Alejandro I.

Ancestros

Referencias 

Nobles de Grecia del siglo XX
Consortes de miembros de la casa de Glücksburg
Matrimonios morganáticos
Reinas consortes de Grecia
Damas grandes cruces de la Orden de las Santas Olga y Sofía (Clase especial)
Griegas del siglo XX
Nacidos en Atenas
Fallecidos en Venecia